Lärtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lärtjärnen, Dalarna, sjö i Älvdalens kommun, 
Lärtjärnen, Hälsingland, sjö i Ovanåkers kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn